Regierung Demotte I steht für folgende Regierungen

* Regierung Demotte I (Wallonien) (2007–2009)
 Regierung Demotte I (französische Gemeinschaft) (2008–2009)